Molthan ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Molthan (1647–1691), Fürstlich Osnabrücker Braunschweig-Lüneburgischer Garnison-Prediger
 Joachim Molthan (1577–1645), Buchbinder und Bürgermeister

 Justus Molthan (1805–1885), deutscher Architekt, Lithograf und Autor
 Joseph Molthan (1862–1920), hessischer Weinhändler und Politiker (Zentrum)